Хасан Назар (; настоящее имя — Назаров Хасан Мударисович, ; род. 15 января 1942, деревня Тавлыкай, ) — башкирский поэт, переводчик и редактор, .Народный поэт Республики Башкортостан (2017).

Биография 
Родился в крестьянской семье, по национальности башкир. После окончания семилетней школы работал в колхозе, служил в армии. В 1970—1975 гг. учился в Литературном институте имени А. М. Горького. C 1966 г. — заведующий отделом газеты «Тан» (Бурзянский район), в 1968—2001 гг. (с перерывами) — сотрудник журнала «Агидель» (с 1995 г. — заведующий отделом поэзии), в 1971—2007 гг. (с перерывами) — сотрудник газеты «Башкортостан», в 1974—1977 г. — редактор комитета по телевидению и радиовещанию при СМ БАССР, с 1987 г. — заведующий отделом газеты «Башкортостан пионеры»; в 1990—1992 г. — ответственный секретарь, в 1994—1995 г. — заместитель главного редактора газеты «Йэшлек».

Семья 
Проживает в Уфе. Жена — Закия, сыновья — Ильшат и Азамат.

Творчество 
Первый сборник стихов «Становье беркутов» вышел в 1971 г. Для творчества Х. Назара характерны национальный колорит, ассоциативная образность. В произведениях, вошедших в книги «Запускаю шункара»(1992), «Зов времени»(1995), «Вознесение в небеса»(2000), «Жизнь и время»(2008), поэт размышляет о настоящем и будущем нации, о нравственных проблемах современности. Перевёл на башкирский язык произведения А. С. Пушкина, А. А. Блока, Р. Г. Гамзатова, М. Эминеску, В. Брюсова и других. В Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури в переводе Х. Назара на башкирском языке поставлена пьеса Лопе де Вега «Собака на сене». Стихи Х. Назара переведены на русский, татарский, турецкий и другие языки. В печати часто выходят статьи, очерки, творческие портреты, рецензии Х. Назара.

Звания и награды 
 Премия имени Салавата Юлаева (2000) — за книгу стихов «Вознесение в небеса», изданную Башкирским издательством «Китап» в 2000 году
 Премия имени Рами Гарипова (2007)
 Премия имени Зайнаб Биишевой (2008)
 Народный поэт Республики Башкортостан (2017)
 Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» (2022)

Ссылки 
 оцифрованные произведения в  Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
 на башкирском языке
 другие источники
 «У лукоморья дуб зелёный». А. С. Пушкин, пер. Х.Назара
 Х.Назар читает стихи
 Х.Назар на сайте «БАШКИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „КИТАП“ ИМЕНИ ЗАЙНАБ БИИШЕВОЙ»
 Х.Назар на сайте Министерства культуры республики Башкортостан
 Х.Назар на сайте Министерства культуры республики Башкортостан
 Х.Назар на сайте издательства газеты «Газеты Башкортостан»
 Х.Назар на сайте союза писателей республики Башкортостан
 список передач Х.Назара на радио «Юлдаш»
 юбилей Х.Назар в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан

Башкирские поэты
Редакторы по алфавиту
Редакторы XX века
Редакторы СССР
Редакторы России
Лауреаты премии имени З. Биишевой
Лауреаты премии имени Р. Гарипова